Le terme Homme de fer peut renvoyer à :
 un conte lorrain, L'Homme de fer, publié par Henri Carnoy dans ses Contes français (1885)
 un conte lorrain, L'Homme de fer, publié par Emmanuel Cosquin dans ses Contes populaires de Lorraine (tome 2, 1886)
 une traduction littérale du nom du super-héros Iron Man.
 L'Homme de fer, roman policier de Jim Thompson qui est en fait une novélisation tirée de la série télévisée américaine.
 L'Homme de fer (Ironside), série télévisée américaine diffusée de 1967 à 1975.
 L'Homme de fer, téléfilm allemand diffusé en 2014.
 L'Homme de fer (Iron Man) (1931), film américain de Tod Browning.
 Un homme de fer (Twelve O'Clock High), film américain réalisé par Henry King, sorti en 1949.
 L'Homme de fer (1981), film polonais d'Andrzej Wajda.
 Homme de fer, station du tramway de Strasbourg.
 L'Homme de fer, statue tibétaine taillée dans une météorite.
 En sport, « homme de fer », terme qui désigne un sportif ayant fait preuve d'une endurance notable sur une longue période.

Voir aussi 

 
 
 Iron John un roman de Robert Bly publié en français sous le titre L’homme sauvage et l’enfant.
 L'Homme de fer-blanc est un personnage du Magicien d'Oz.
 Place de l'Homme-de-Fer, place située au cœur du centre ville de Strasbourg.
 La station de tramway Homme de Fer sur cette place.
 Tour de l'Homme de Fer, tour située sur cette place

Homonymie de titre